Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 56001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 20 września 1998 do 30 września 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

56001-56100

56101-56200

56201-56300

56301-56400

56401-56500

56501-56600

56601-56700

56701-56800

56801-56900

56901-57000

Przypisy 

Lista planetoid 056001-057000